A Liverpool FC 2019–2020-as szezonja a csapat 128. idénye a csapat fennállása óta, sorozatban 57. az angol első osztályban.

A csapat az 1989–1990-es szezon után harminc évvel nyerte meg újra az angol első osztályt – a Premier League-et először –, ezzel 19-szeres angol bajnok.

A szezon elején az angol szuperkupában ezüstérmesek lettek (a mérkőzés büntetőpárbajban dőlt el). Az FA-kupában a nyolcaddöntőig, a Ligakupában a negyeddöntőig jutott a csapat.

A nemzetközi kupák közül az UEFA-szuperkupát és a FIFA-klubvilágbajnokság trófeáját is megnyerték. A Bajnokok ligájából címvédőként a nyolcaddöntőben kiestek. Angol bajnoki helyezésükkel a következő szezonban a Bajnokok ligája csoportkörében indulhatnak.

Mezek

Eredmények 
 Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2020. július 26.

Összegzés

Bajnokság

Tabella

Díjak

A Premier League díjai 
 A hónap játékosa (Player of the Month):  Sadio Mané (1): november,  Alexander-Arnold (1): december
 A hónap vezetőedzője (Manager of the Month):  Jürgen Klopp (5): augusztus, szeptember, november, december, január

A csapat díjai 
A hónap játékosa (Standard Chartered Player of the Month): a főszponzor által kiosztott díj a legjobb játékosnak a szurkolók internetes szavazása alapján.

Források 

2019
Labdarúgócsapatok 2019–2020-as szezonja